Вильяльпардо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 31,49 км². Население — 1143 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del municipio

Муниципалитеты Куэнки